Арлозо́ров — російське прізвище.

Відомі носії:

 Арлозоров Залман Гілевич (1910, Борзна — 1973, Харків) — радянський лікар-патофізіолог, доктор медичних наук (1955).
 Арлазоров Михайло Саулович (1920—1980) — російський радянський письменник-популяризатор, журналіст.
 Арлазоров Ян Майорович (1947—2009) — російський гуморист, заслужений артист Росії.

Єврейські прізвища
Російські прізвища